Войнаро́вська — жіноча форма прізвища Войнаровський.

Відомі носії 

 Войнаровська Ганна Іванівна — донька Івана Мировича, дружина Семена Забіли, потім – Андрія Войнаровського, графиня
Ванда-Цезарина Войнаровська (; * 1 травня 1861, Кам'янець-Подільський — † 15 квітня 1911, Париж) — учасниця російського, польського та французького революційного руху.
 Войнаровська Людмила Іванівна ((24. 06. 1957, Сімферополь) ) — співачка (сопрано), педагог.
 Войнаровська Олена Павлівна — українська російськомовна співачка, композитор, автор пісень та віршів.